

Pessoas
Christian Horner
Craig Horner
Jack Horner
James Horner
Silke Hörner
William George Horner

Outros
Esquema de Horner
Síndrome de Horner

Desambiguações de sobrenomes